

Населені пункти та їхні частини
 Лішкі — гміна в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Лішкі — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Лішкі — село в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Лішкі — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Лішкі — частина міста Чеховіце-Дзедзіце в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Лішкі — частина села Лісківка (Ляскувка) в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лішкі — частина села Райча в гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства
 Лішкі — осада в гміні Жепін Слубицького повіту Любуського воєводства
 Лішкі — осада в гміні Рихлики Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки